As trilhas sonoras de Queer As Folk são oficiais do seriado americano Queer As Folk (sem confundir com Queer As Folk, que tem as suas próprias trilhas sonoras). Cinco CDs foram lançados, cada um para cada uma das 5 temporadas. Cada trilha sonora conta com os remixes mais proeminentes do seriado. Cada trilha sonora é composta exclusivamente por músicas tocadas em vários clubes durante o seriado; a trilha sonora da primeira temporada contém o tema de abertura usado em todo o seriado.

Primeira temporada (2001)
Greek Buck – "Spunk (Synth-Version)" – 0:29
Darude - "Sandstorm" - 3:47	 
Barry Harris – "Dive In the Pool (feat. Pepper Mashay)" – 3:55	 
Full Frontal – "You Think You're a Man" – 4:00
Heather Small – "Proud" – 4:27
Kristine W – "Lovin' You" – 3:30 
Alcazar – "Crying At the Discotheque" – 3:50
Jay-Jay Johanson – "Suffering" – 4:46
Mint Royale – "Shake Me" – 4:05
B-U – "Summerfire" – 3:25
Antiloop – "Start Rockin'" – 3:26
Love, Inc. – "Do Ya (Feel the Love)" – 3:49
Katty B – "Let's Hear It for the Boy" – 5:31
Carole Pope – "High School Confidential" – 3:14
Touch and Go – "Straight To...Number One" – 3:37
Greek Buck – "Spunk (Thank You Version)" – 0:29

Segunda temporada (2002)
Kosheen – "Hide U (John Creamer & Stephane K. Remix)" – 5:07
Deborah Cox – "Absolutely Not (Chanel Club Mix)" – 4:46   
Kim English – "Everyday (Hex Hector & Mac Quayle Club Mix)" – 4:38
DJ Disciple – "Caught Up (feat. Mia Cox) [Guido Osario Vocal Mix]" – 4:24  
Elle Patrice – "Rising" – 4:23
Satoshi Tomiie – "Sneaky One (feat. Deanna)" – 4:14  
Daft Punk – "Harder, Better, Faster, Stronger (Peter Heller's Stylus Remix)" – 4:59  
The Chemical Brothers – "Star Guitar (Peter Heller's Expanded Mix)" – 5:00
Etta James – "Miss You (Illicit Remix Edit)" – 5:02 
Sarah McLachlan – "Plenty (Fade Mix)" – 5:04
Delerium – "Underwater (feat. Rani) [Mauve's Dark Vocal Mix]" – 4:59  
Mandalay – "Beautiful (Calderone After Hour Mix)" – 5:07

Terceira temporada (2003)

Disco um
Murk vs. Kristine W – "Some Lovin' (Peter Rauhofer Mix)" – 10:41
iiO – "At the End (The Scumfrog Remix)" – 4:47
The Roc Project – "Never (Past Tense) [feat. Tina Arena] {Tiësto Mix}" – 6:36
Gioia – "From the Inside (Junior Vasquez Mix)" – 8:15
Yoko Ono – "Walking On Thin Ice (Danny Tenaglia Club Mix)" – 4:58
Divine – "Native Love (Step By Step)" – 4:23
Namtrak vs. Chris Zippel – "Viva Colombia (Cha Cha) [NamZip Club Mix]" – 4:21
Cassius – "The Sound of Violence (Dancefloor Killa Mix)" – 5:00

Disco dois
Sneaker Pimps – "Loretta Young Silks" – 6:00
Matthew Good – "Weapon" – 4:56
The Soundtrack of Our Lives – "Infra Riot" – 4:47
Pete Townshend – "Rough Boys" – 4:02
Underworld – "Sola Sistim" – 6:28
Broken Social Scene – "Lover's Spit" – 6:07

Quarta temporada (2004)
Burnside Project – "Cue the Pulse to Begin" – 4:02
Suede – "Attitude" – 3:05
Jason Nevins – "I'm the Main Man" – 2:58
Goldfrapp – "Train" – 4:05
Eels – "Love of the Loveless" – 3:31
Ima Robot – "Scream" – 3:51
The Reindeer Section – "You Are My Joy" – 3:44
The Uncut – "Understanding the New Violence" – 4:05
TV On the Radio – "Satellite" – 4:31
Andrea Menard – "If I Were a Man" – 3:22
Circlesquare – "7 Minutes" – 4:21
Origene – "Sanctuary" – 3:25
Kodo – "Strobe's Nanafushi (Satori Mix)" – 4:59
Black – "Wonderful Life" – 4:45

Última temporada (2005)
Scissor Sisters – "The Skins" – 2:52
Geri Halliwell – "Ride It (Hex Hector 12" Mix)" – 5:07
DV Roxx – "Hardcore Mutha F***a" – 4:57
Fatboy Slim – "Jin Go Lo Ba" – 4:42
Ultra Naté – "Free (Jason Nevins Mix)" – 4:39
Madeleine Peyroux – "Dance Me to the End of Love" – 3:57
The Charlatans – "My Beautiful Friend (Lionrock Mix)" – 5:03
Superpitcher – "Fever" – 4:59
PJ Harvey – "This Mess We're In" – 3:55
Marilyn Manson – "Personal Jesus" – 4:08
DJ Rhythm Presents Soul Theory – "Drama (Warren Clark Club Mix)" – 5:37
Africanism All Stars – "Summer Moon" – 4:51
Cyndi Lauper – "Shine (Babylon Mix)" – 4:24
Doves - "Ambition" - 3:58
Heather Small – "Proud (Peter Presta QAF V Mix)" – 5:01

Apesar de ser no primeiro episódio da última temporada , Devil Inside (Richard Vission Radio Edit), da Utada, não foi incluída na trilha sonora.
Dj Will Beats - Insanity ( Original Mix ) Também esteve na trilha do seriado

Bandas sonoras de programas de televisão